Čebelar je lahko:

 čebelár, oseba, ki se ukvarja s čebelarstvom
 čebélar (ptič) (Merops apiaster), ptič
 Slovenski čebelar, glasilo Čebelarske zveze Slovenije
 Čebelar (pesem), pesem Lojzeta Slaka